Зво́нкий гу́бно-губно́й имплози́вный согла́сный — согласный звук. Символ в алфавите МФА — , аналог в алфавите X-SAMPA — b_<.

Примеры

Примечания

Список литературы 
 
 
 
 
 
 
 

Губно-губные согласные
Имплозивные согласные